Curlin ist der Nachname folgender Personen:

Sonstiges
 Curlin (* 2004), US-amerikanisches Rennpferd